Агнеса Австрійська ( близько 1154 —  13 січня 1182) — донька герцога Австрії та Баварії Генріха II та візантійської царівни Феодори Комніни, дружина короля Угорщини Стефана III, а після його смерті — герцога Каринтії Германа.
 Агнеса Австрійська (1281—1364) — королева Угорщини як дружина Андрія III.
 Агнеса Австрійська (1928–2007) — донька австрійського ерцгерцога Губерта Сальватора та принцеси цу Сальм-Сальм Розмарі, дружина принца фон унд цу Ліхтенштейна Карла Альфреда.